Il singolare del torneo di tennis Family Circle Cup 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Mary Pierce che ha battuto in finale Arantxa Sánchez Vicario 6-1, 6-0.

Teste di serie 

 Mary Pierce (campionessa)
 Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)
 Monica Seles (semifinali)
 Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Barbara Schett (secondo turno)
 Anna Kurnikova (terzo turno)
 Jelena Dokić (terzo turno)
 Amanda Coetzer (quarti di finale)

 Elena Lichovceva (terzo turno)
 Silvija Talaja (primo turno)
 Monica Seles (quarti di finale)
 Lisa Raymond (terzo turno)
 Patty Schnyder (terzo turno)
 Anna Smashnova (secondo turno)
 Elena Dement'eva (terzo turno)
 Anne Kremer (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 2000